Cheick Guillaume Ouedraogo (Paris, 17 de maio de 1975) é um lutador de MMA e kickboxer, que já lutou no Ultimate Fighting Championship, atuando hoje no Bellator Fighting Championships. Ele atualmente treina com Quinton "Rampage" Jackson e Michael Bisping na Wolfslair MMA Academy, Kongo é faixa azul em BJJ.

Cartel no MMA 

|-
|Derrota
|align=center|30-11-2 (1)
| Timothy Johnson
|Decisão (dividida)
|Bellator Paris
|10/10/2020
|align=center|3
|align=center|5:00
| Paris
|
|-
|align="center" style="background: #c5d2ea"|NC
|align=center|30-10-2 (1)
| Ryan Bader
|Sem Resultado (dedada acidental)
|Bellator 226: Bader vs. Kongo
|27/09/2019
|align=center|1
|align=center|3:52
| San Jose, Califórnia
|
|-
| Vitória
|align=center|30-10-2
| Vitaly Minakov
|Decisão (unânime)
|Bellator 216
| 16/02/2019
|align=center|3
|align=center|5:00
| Uncasville, Connecticut
|
|-
|Vitória
|align=center|29-10-2
| Timothy Johnson
|Nocaute (socos)
|Bellator 208: Fedor vs. Sonnen
|13/10/2018
|align=center|1
|align=center|1:08
| Uniondale, Nova Iorque
|
|-
|Vitória
|align=center|28-10-2
| Javy Ayala
|Nocaute (socos)
|Bellator 199: Bader vs. King Mo
|12/05/2018
|align=center|1
|align=center|2:29
| San José, Califórnia
|
|-
|Vitória
|align=center|27-10-2
| Augusto Sakai
|Decisão (dividida)
|Bellator 179: MacDonald vs. Daley
|19/05/2017
|align=center|3
|align=center|5:00
| Londres
|
|-
|Vitória
|align=center|26-10-2
| Oil Thompson
|Decisão (unânime)
|Bellator 172
|18/02/2017
|align=center|3
|align=center|5:00
| San José, Califórnia
|
|-
|Vitória
|align=center|25-10-2
| Tony Johnson
|Decisão (majoritária)
|Bellator 161
|16/09/2016
|align=center|3
|align=center|5:00
| Cendar Park,Texas
|
|-
| Vitória
|align=center|24-10-2
| Vinicius Queiroz
|Decisão (dividida)
|Bellator 150
| 27/02/2016
|align=center|3
|align=center|5:00
| Mulvane, Kansas
|
|-
| Vitória
|align=center|23-10-2
| Alexander Volkov
|Decisão (unânime)
|Bellator 139
| 26/06/2015
|align=center|3
|align=center|5:00
| Mulvane, Kansas
|
|-
| Derrota
|align=center|22-10-2
| Muhammed Lawal
|Decisão (dividida)
|Bellator 134
| 27/02/2015
|align=center|3
|align=center|5:00
| Uncasville, Connecticut
|
|-
| Vitória
|align=center|22-9-2
| Lavar Johnson
|Finalização (mata leão)
|Bellator 123
| 05/09/2014
|align=center|1
|align=center|3:27
| Uncasville, Connecticut
|
|-
| Vitória
|align=center|21-9-2
| Eric Smith
|Nocaute Técnico (joelhadas e socos)
|Bellator 120
| 17/05/2014
|align=center|2
|align=center|4:35
| Southaven, Mississippi
|
|-
|Derrota
|align=center|20-9-2
| Vitaly Minakov
|Decisão (unânime)
|Bellator 115
|04/04/2014
|align=center|5
|align=center|5:00
| Reno, Nevada
|<small>Pelo Cinturão Peso Pesado do Bellator.
|-
|Vitória
|align=center|20-8-2
| Peter Graham
|Decisão (unânime)
|Bellator 107
|08/11/2013
|align=center|3
|align=center|5:00
| Thackerville, Oklahoma
|
|-
|Vitória
|align='center'|19-8-2
| Mark Godbeer
|Nocaute Técnico (joelhadas e socos)
|Bellator 102
|04/10/2013
|align=center|2
|align=center|2:04
| Portland, Oregon
|
|-
|Derrota
|align='center'|18-8-2
| Roy Nelson
|Nocaute (socos)
|UFC 159: Jones vs. Sonnen
|27/04/2013
|align=center|1
|align=center|2:03
| Newark, New Jersey
|
|-
|align='center' Vitória
|align='center'|18-7-2
| Shawn Jordan
|Decisão (unânime)
|UFC 149: Faber vs. Barão
|21/07/2012
|align='center'|3
|align='center'|5:00
| Calgary, Alberta
|
|-
|align='center' Derrota
|align='center'|17-7-2
| Mark Hunt
|Nocaute Técnico (socos)
|UFC 144: Edgar vs. Henderson
|26/02/2012
|align='center'|1
|align='center'|2:11
| Saitama
|
|-
|align='center' Vitória
|align='center'|17-6-2
| Matt Mitrione
|Decisão (unânime)
|UFC 137: Penn vs. Diaz
|29/10/2011
|align='center'|3
|align='center'|5:00
| Las Vegas, Nevada
|
|-
|align='center' Vitória
|align='center'|16–6–2
| Pat Barry
|Nocaute (soco)
|UFC Live: Kongo vs. Barry
|26/06/2011
|align='center'|1
|align='center'|2:39
| Broomfield, Colorado
|Nocaute da Noite. Reviravolta do Ano (2011)
|-
|align='center' style="background: #c5d2ea"|Empate
|align='center'|15-6-2
| Travis Browne
|Empate (unânime)
|UFC 120: Bisping vs. Akiyama
|16/10/2010
|align='center'|3
|align='center'|5:00
| Londres
|Kongo perdeu um ponto após agarrar o calção do adversário.
|-
|align='center' Vitória
|align='center'|15-6-1
| Paul Buentello
|Finalização (cotoveladas na coxa)
|UFC on Versus 1
|21/03/2010
|align='center'|3
|align='center'|1:16
| Broomfield, Colorado
|
|-
|align='center' Derrota
|align='center'|14-6-1
| Frank Mir
|Finalização Técnica (guilhotina)
|UFC 107: Penn vs. Sanchez
|12/12/2009
|align='center'|1
|align='center'|1:12
| Memphis, Tennessee
|
|-
|align='center' Derrota
|align='center'|14-5-1
| Cain Velasquez
|Decisão (unânime)
|UFC 99: The Comeback
|13/06/2009
|align='center'|3
|align='center'|5:00
| Cologne
|
|-
|align='center' Vitória
|align='center'|14-4-1
| Antoni Hardonk
|Nocaute Técnico (socos)
|UFC 97: Redemption
|18/04/2009
|align='center'|2
|align='center'|2:29
| Montreal, Quebec
|
|-
|align='center' Vitória
|align='center'|13-4-1
| Mostapha al-Turk
|Nocaute Técnico (cotoveladas e socos)
|UFC 92: The Ultimate 2008
|27/12/2008
|align='center'|1
|align='center'|4:37
| Las Vegas, Nevada
|
|-
|align='center' Vitória
|align='center'|12-4-1
| Dan Evensen
|Nocaute Técnico (socos)
|UFC 87: Seek and Destroy
|09/08/2008
|align='center'|1
|align='center'|4:55
| Minneapolis, Minnesota
|
|-
|align='center' Derrota
|align='center'|11-4-1
| Heath Herring
|Decisão (dividida)
|UFC 82: Pride of a Champion
|01/03/2008
|align='center'|3
|align='center'|5:00
| Columbus, Ohio
|
|-
|align='center' Vitória
|align='center'|11-3-1
| Mirko Filipović
|Decisão (unânime)
|UFC 75: Champion vs. Champion
|08/09/2007
|align='center'|3
|align='center'|5:00
| Londres
|
|-
|align='center' Vitória
|align='center'|10-3-1
| Assuério Silva
|Decisão (majoritária)
|UFC 70: Nations Collide
|21/04/2007
|align='center'|3
|align='center'|5:00
| Manchester
|
|-
|align='center' Derrota
|align='center'|9-3-1
| Carmelo Marrero
|Decisão (dividida)
|UFC 64: Unstoppable
|14/10/2006
|align='center'|3
|align='center'|5:00
| Las Vegas, Nevada
|
|-
|align='center' Vitória
|align='center'|9-2-1
| Christian Wellisch
|Nocaute Técnico (joelhada)
|UFC 62: Liddell vs. Sobral
|26/08/2006
|align='center'|1
|align='center'|2:51
| Las Vegas, Nevada
|
|-
|align='center' Vitória
|align='center'|8-2-1
| Gilbert Aldana
|Nocaute Técnico (interrupção médica)
|UFC 61: Bitter Rivals
|08/07/2006
|align='center'|1
|align='center'|4:13
| Las Vegas, Nevada
|
|-
|align='center' Vitória
|align='center'|7-2-1
| Dave Dalgliesh
|Nocaute Técnico (socos)
|RINGS Holland: Men of Honor
|11/12/2005
|align='center'|2
|align='center'|N/A
| Utrecht
|
|-
|align='center' Vitória
|align='center'|6-2-1
| Gabor Nemeth
|Nocaute (socos)
|King of the Ring
|04/06/2005
|align='center'|2
|align='center'|N/A
| Zagreb
|
|-
|align='center' Derrota
|align='center'|5-2-1
| Gilbert Yvel
|Nocaute Técnico (socos)
|It's Showtime: Amsterdam Arena
|20/05/2004
|align='center'|2
|align='center'|4:40
| Amsterdam
|
|-
|align='center' Vitória
|align='center'|5-1-1
| Joop Kasteel
|Nocaute (soco)
|RINGS Holland: World's Greatest
|04/04/2004
|align='center'|1
|align='center'|4:31
| Utrecht
|
|-
|align='center' Vitória
|align='center'|4-1-1
| Dave Vader
|Decisão (unânime)
|RINGS Holland: The Untouchables
|27/09/2003
|align='center'|3
|align='center'|2:00
| Utrecht
|
|-
|align='center' Vitória
|align='center'|3-1-1
| Hans Nijman
|Finalização (chave de braço)
|It's Showtime: Amsterdam Arena
|08/06/2003
|align='center'|2
|align='center'|0:59
| Amsterdam
|
|-
|align='center' style="background: #c5d2ea"|Empate
|align='center'|2-1-1
| Michael Knaap
|Empate
|It's Showtime: As Usual
|29/09/2002
|align='center'|2
|align='center'|5:00
| Haarlem
|
|-
|align='center' Derrota
|align='center'|2-1
| Rodney Faverus
|Decisão (unânime)
|RINGS Holland: Saved by the Bell
|02/06/2002
|align='center'|2
|align='center'|5:00
| Amsterdam
|
|-
|align='center' Vitória
|align='center'|2-0
| Dave van der Veen
|Nocaute Técnico (joelhadas voadoras)
|RINGS Holland: Some Like It Hard
|02/12/2001
|align='center'|2
|align='center'|1:25
| Utrecht
|
|-
|align='center' Vitória
|align='center'|1-0
| Andre Tete
|Finalização (chave de calcanhar)
|RINGS Holland: No Guts, No Glory
|10/06/2001
|align='center'|1
|align='center'|3:20
| Amsterdam
|
|}

Lutadores de MMA da França